Хольм (нем. Holm) — фамилия, топоним и др.

Фамилия

Известные носители 
 Хольм, Адольф (1830—1900) — немецко-итальянский археолог; профессор древней истории в университетах Палермо и Неаполя.
 Гольм, Александр Львович (1844—1892) — академик архитектуры Императорской Академии художеств.
 Гольм, Анатолий Георгиевич (1895—1937) — участник Белого движения на Юге России, подполковник.
 Хольм, Бриан (род. 1962) — датский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Хольм, Густав (1849—1940) — датский исследователь Гренландии.
 Хольм, Даниэль (род. 1995) — датский футболист.
 Хольм, Дорте (род. 1972) — датская кёрлингистка.
 Хольм, Кристиан Стувик (род. 1998) — норвежский шахматист.
 Хольм, Оке (1909—1989) — шведский энтомолог и арахнолог.
 Хольм, Сайер (род. 1939) — датский шахматист.
 Хольм, Стефан (род. 1976) — шведский прыгун в высоту.
 Хольм, Пётр Эдуард (1833—?) — датский историк; профессор истории в университете Копенгагена.
 Хольм, Поул (род. 1977) — датский певец.
 Хольм, Свен-Тор (род. 1946) — гендиректор Lundavision AB, участвовал в создании шведского Ideon Science Park.
 Хольм, Фриц (1881—1930) — датский авантюрист, пытавшийся завладеть Несторианской стелой, с целью вывоза её в Европу или Америку.
 Хольм, Эмиль (род. 2000) — шведский футболист, защитник.

Составные 
 Хольм Йоханнесен, Кай Лео (род. 1964) — 12-й премьер-министр Фарерских островов.
 Хольм-Нильсен, Лауриц (род. 1946) — датский ботаник.

Псевдонимы 
 Хольм ван Зайчик — совместный псевдоним группы российских писателей-фантастов и учёных-китаеведов.
 Ханья Хольм (1893—1992) — американская танцовщица и хореограф.

Топоним 
 Хольм — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн. Входит в состав района Пиннеберг.
 Хольм — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн. Входит в состав района Северная Фризия.
 Хольм — второе название (на дари / фарси) города Ташкурган в Афганистане.

См. также 
 Холм
 Гольм — город (с 1993) в Латвии, административный центр Саласпилсского края.

Примечания